San Quirico steht für:

 Quiricus († um 304), christlicher Märtyrer, siehe Quiricus und Julitta

San Quirico ist der Name folgender Orte in Italien:

 San Quirico (Florenz), Ortsteil von Florenz im Quartiere 4, Toskana
 San Quirico (Genua), Ortsteil von Genua im Munizip V, Ligurien
 San Quirico (Pescia), Ortsteil von Pescia, Provinz Pistoia, Toskana
 San Quirico, Ortsteil von Sorano, Provinz Grosseto, Toskana
 San Quirico d’Assereto, Ortsteil von Rapallo, Metropolitanstadt Genua, Ligurien
 San Quirico in Collina, Ortsteil von Montespertoli, Provinz Siena, Toskana
 San Quirico d’Orcia, Gemeinde in der Provinz Siena, Toskana
 Corvino San Quirico, Gemeinde in der Provinz Pavia, Lombardei
 Serra San Quirico, Gemeinde in der Provinz Ancona, Marken

Siehe auch:
 San Chirico